Remmert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Remmert (* 1963), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Barbara Remmert (* 1964), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Birgit Remmert (* 1966), deutsche Opernsängerin
 Harro Remmert (* 1943), deutscher Jockey
 Heinrich Remmert (1905–1994), deutscher KZ-Kommandant, wegen Häftlingsmisshandlung 1934 verurteilt, siehe Remmert-Prozess
 Hermann Remmert (1931–1994), deutscher Ökologe
 Hubert Remmert (* 1966), deutscher Sportwissenschaftler
 Karl Remmert, deutscher Motorradrennfahrer (Beiwagen)
 Martha Remmert (1853–1941), deutsche klassische Pianistin, Musikpädagogin, Dirigentin und Musikschriftstellerin
 Peter Remmert (1938–2017), deutscher Jockey
 Reinhold Remmert (1930–2016), deutscher Mathematiker
 Volker Remmert (* 1966), deutscher Mathematik- und Wissenschaftshistoriker